«Never Give Up on You» — пісня Люсі Джонс для конкурсу  Євробачення 2017 в Києві, Україна. У фіналі, 13 травня, була виконана під номером 18, за результатами голосування отримала від телеглядачів та професійного журі 111 балів, посівши 15 місце.

Список композицій

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт конкурсу 
 Сторінка Євробачення на сайті каналу 1 національного каналу 

Пісні Євробачення 2017
Англомовні пісні
Пісні Великої Британії на Євробаченні